Dans l'univers de fiction des Royaumes oubliés, Guenhwyvar est une panthère noire magique provenant du plan astral. Son poids est proche de 272 kg (600 livres). La panthère a été créée par l'écrivain R.A. Salvatore, qui a ainsi nommé un de ses propres chats. Guenhwyvar est appelée sur le plan matériel primaire par le biais d'une figurine d'onyx en possession du Drow Drizzt Do'Urden.

Histoire 
Guenhwyvar fut créée par l'archer-mage, Anders Beltgarden.
La figurine d'onyx - décrite dans les règles de l'édition 3.5 de Donjons et Dragons comme une  - appartenait à l'origine à Josidiah Starym de Myth Drannor, et a également été possédée par le mage drow Masoj de la maison de Hun'ett, tué par Drizzt Do'Urden dans une bataille. Drizzt ramassa donc la figurine là où Masoj l'avais abandonnée, car il ne pouvait supporter de voir Guenhwyvar utilisée pour faire le mal. Tandis qu'il observait Guenhwyvar contrainte d'écraser des Gnomes, Drizzt perçut les dommages émotionnels causés à une créature qu'il admirait et considérait comme noble. À ce moment-là, quittant Menzoberranzan, Drizzt prit l'habitude d'invoquer Guenhwyvar aussi souvent que possible, pour l'aider dans son combat extrêmement solitaire. Le temps passant, ils devinrent de plus en plus proches, avec une profonde empathie l'un pour l'autre. Guenhwyvar sauva la vie de Drizzt plus d'une fois dans leur histoire commune. Bien que certains compagnons de Drizzt (en particulier Wulfgar et Bruenor) se méfient au début de la panthère, elle devint plus tard un membre important de "l'équipe". Au cours du roman les Compagnons du Renouveau, Guenhwyvar faillit être entièrement détruite pendant le Temps des troubles, période durant laquelle toute magie sur Féérune tomba dans un chaos complet. Grâce à la rapidité d'esprit de Cattie-Brie, Guenhwyvar fut sauvée et tout revint à la normale à la fin du Temps des troubles.

Caractéristiques 
Guenhwyvar est très proche de Drizzt. La panthère l'accepte comme un maître, mais l'apprécie comme un ami. La relation entre Guenhwyvar et Drizzt est unique. La panthère peut être tirée du plan astral pendant 12 heures toutes les 48 heures, bien qu'il soit possible qu'elle reste plus longtemps que la limite prévue. Si la panthère est tuée alors qu'elle est dans le plan matériel primaire, elle retourne dans le plan astral, et peut être invoquée de nouveau une fois reposée.

Guenwhyvar pèse plus de 600 livres (soit deux fois le poids d'une panthère normale). Elle mesure trois mètres de long et possède des épaules aussi musclées qu'un homme bien bâti.

Controverse sur son sexe 

Il existe des débats quant au sexe de la panthère. Dans les premiers écrits, la panthère était évoquée par le pronom anglais  "it", mais R.A. Salvatore accompagnait souvent ce  "it" de descriptions empreintes de féminité.

Dans certains romans (notamment dans L'Éclat de cristal), Guenhwyvar est occasionnellement appelé par le biais du pronom "il", mais dans les romans plus récents de Salvatore (tel que dans la Trilogie des Lames du Chasseur) et d'autre sources externes, Guenhwyvar est appelée "elle". De plus, Guenhwyvar est appelée "elle" par Drizzt (ainsi que par ses proches) bien plus souvent que "il". Dans les romans, le pronom masculin est utilisé pour Guenhwyvar moins de cinq fois au total.

Il est soutenu par certains que, provenant d'un autre plan, Guenhwyvar n'a pas de sexe (tout comme la divinité Corellon Larethian par exemple).

Dans le roman Aussi loin qu'une âme ait pu fuir, il est largement fait allusion à ce que Guenhwyvar soit une femelle.

Origine du nom 
L'origine du nom de Guenhwyvar provient de celui d'un personnage de la mythologie celtique : la princesse des Pictes, Gwenhwyfar ou Gwenhwyvar, guerrière sauvage et farouche, douée de pouvoirs magiques et épouse d'un certain roi Arthur. Dans la version chrétienne de la légende d'Arthur, elle est connue comme la reine Guenièvre. Il est plus que probable que Salvatore, connaissant la légende, s'en soit inspiré, bien que le lien n'ait jamais été clairement explicité. Ce ne serait pas la première fois que les noms des personnages des Royaumes Oubliés seraient repris des personnages de la mythologie celtique ou nordique. L'origine féminine de ce nom confirmerait la thèse selon laquelle la panthère serait une femelle.

Nouvelles et modules 
  Guenhwyvar 
  Guenhwyvar

Personnage des Royaumes oubliés
Panthère de fiction